Horváth Gábor (1668–1740) jezsuita pap és hitszónok
 Horváth Gábor (1946-2018) állami díjas villamosmérnök, egyetemi tanár
 Horváth Gábor (1954) kézilabdázó
 Horváth Gábor (1957) író, újságíró
 Horváth Gábor (1959–2019) a Videoton labdarúgója
 Horváth Gábor (1967) színművész
 Horváth Gábor (1971) kétszeres olimpiai bajnok kajakozó
 Horváth Gábor (1983) a DVTK labdarúgója
 Horváth Gábor (1985) az ADO Den Haag labdarúgója
 Horváth Gábor (1985) világbajnok kenus
 Horváth Gábor (1990) a Pápa labdarúgója
 Horváth Gábor, Ericsson-díjas tanár
 Horváth Gábor, zenész, a Pluto Zenekar tagja

Jegyzetek